Sphenocrates är ett släkte av fjärilar. Sphenocrates ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stävmalar
Sphenocrates